Анатолий Лысенко:
 Лысенко, Анатолий Александрович (1940—2020) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Лысенко, Анатолий Григорьевич (1937—2021) — деятель советского и российского телевидения, журналист, режиссёр, продюсер, генеральный директор ВГТРК.